|-
| (134101) 2004 XQ133||||15 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134102) 2004 XM134||||15 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134103) 2004 XS136||||15 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134104) 2004 XZ144||||13 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134105) 2004 XY145||||14 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134106) 2004 XP147||||13 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (134107) 2004 XM157||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134108) 2004 XP158||||14 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134109) 2004 XN159||||14 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134110) 2004 XD162||||15 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134111) 2004 XP162||||15 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134112) 2004 XZ169||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134113) 2004 XF178||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134114) 2004 XQ181||||15 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134115) 2004 XA182||||15 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134116) 2004 YY3||||16 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134117) 2004 YS5||||19 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134118) 2004 YL11||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (134119) 2004 YY13||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (134120) 2004 YG19||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (134121) 2004 YE30||||16 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134122) 2004 YY31||||20 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (134123) 2004 YA32||||20 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| 134124 Субіракс (Subirachs)||2005 AM||2 січня 2005||Бегас||Х. Мантека
|-
| (134125) 2005 AH6||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134126) 2005 AN6||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134127) 2005 AK7||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134128) 2005 AF8||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134129) 2005 AB9||||7 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 134130 Apaczai||||3 січня 2005||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі
|-
| (134131) 2005 AT11||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134132) 2005 AQ12||||6 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134133) 2005 AP13||||7 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134134) 2005 AU21||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134135) 2005 AY24||||7 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134136) 2005 AR29||||8 січня 2005||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (134137) 2005 AV29||||8 січня 2005||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (134138) 2005 AG30||||9 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134139) 2005 AK31||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134140) 2005 AT32||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134141) 2005 AL35||||13 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134142) 2005 AX38||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134143) 2005 AR43||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134144) 2005 AV46||||11 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134145) 2005 AN48||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134146) 2005 AL51||||13 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134147) 2005 AZ53||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134148) 2005 AC56||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134149) 2005 AJ56||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134150) 2005 AU57||||15 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134151) 2005 AL58||||15 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134152) 2005 AF60||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134153) 2005 AF61||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134154) 2005 AD66||||13 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134155) 2005 AJ71||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134156) 2005 AL71||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134157) 2005 AM71||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134158) 2005 AJ75||||15 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134159) 2005 BP||2005 BP||16 січня 2005||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| 134160 Плюї (Pluis)||||16 січня 2005||Королівська обсерваторія Бельгії||Петер Де Кат
|-
| (134161) 2005 BN3||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134162) 2005 BN5||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134163) 2005 BO6||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134164) 2005 BK10||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134165) 2005 BJ18||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134166) 2005 BL19||||16 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134167) 2005 BX20||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134168) 2005 BG23||||16 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134169) 2005 BO24||||17 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134170) 2005 BS24||||17 січня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134171) 2005 BM25||||18 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134172) 2005 BW26||||19 січня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134173) 2005 CL5||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134174) 2005 CU9||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134175) 2005 CF12||||1 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134176) 2005 CF16||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134177) 2005 CN16||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134178) 2005 CR18||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134179) 2005 CW21||||3 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134180) 2005 CN22||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134181) 2005 CG26||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134182) 2005 CS29||||1 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134183) 2005 CL33||||2 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134184) 2005 CV39||||4 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134185) 2005 CV43||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134186) 2005 CU49||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134187) 2005 CR50||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134188) 2005 CV52||||3 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134189) 2005 CM57||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134190) 2005 CP57||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134191) 2005 CA59||||2 лютого 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134192) 2005 CD63||||9 лютого 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134193) 2005 CB68||||2 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134194) 2005 CL70||||8 лютого 2005||Обсерваторія Мауна-Кеа||Крістіан Вейє
|-
| (134195) 2005 CX76||||9 лютого 2005||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (134196) 2005 DW||2005 DW||28 лютого 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134197) 2005 EP||2005 EP||1 березня 2005||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (134198) 2005 EL6||||1 березня 2005||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (134199) 2005 EP12||||2 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (134200) 2005 EQ22||||3 березня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

Див. також 
 Список астероїдів

134100